Borsos Béla Sándor (1913–1991) építészmérnök, művészettörténész, egyetemi tanár
 Borsos Béla György (1958) humánökológus, állatorvos, író